Statsraad Lehmkuhl, een Noors zeilschip
 Kristofer Lehmkuhl, een Noors minister van werkgelegenheid 
 Reichen Lehmkuhl, een Amerikaans homorechtenactivist

Zie ook
 Lehmkuhlen, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein